Saldías ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Saldías (1849–1914), argentinischer Historiker, Anwalt, Soldat, Politiker und Diplomat
 José Saldías (1891–1946), argentinischer Schriftsteller und Journalist